Робисон () — английская фамилия. Известные носители:

 Робисон, Джон (1739—1805) — шотландский учёный, изобретатель и педагог, физик.
 Робисон, Пола (род. 1941) — американская флейтистка и преподаватель.
 Робисон, Эмили (род. 1972) — американская певица, автор песен, мультиинструменталист (играет на банджо, добро, аккордеоне, гитаре и контрабасе), музыкальный продюсер и актриса.